FCO peut désigner :

Sociétés 
 François-Charles Oberthur Fiduciaire,  groupe industriel français spécialisé dans l'imprimerie fiduciaire ;
 Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, premier réseau de chemin de fer argentin inauguré dans la ville de Buenos Aires le .

Sports 
 Dijon FCO, club de football français de Dijon ;
 Football Club Olympique, club de football français de Charleville ;
 Football Club Olympique, club de football français d’Ajaccio, en Corse ;
 Football club oloronais, club de rugby français d'Oloron-Sainte-Marie.

Code 
FCO est un code, qui signifie :
 Aéroport Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino, l'aéroport de Rome-Fiumicino (Italie), selon le Code AITA des aéroports.

Autres 
 Foreign and Commonwealth Office, ministère britannique chargé des affaires étrangères, plus communément appelé « Foreign Office » ;
 Formation continue obligatoire, une formation continue validant la FIMO ;
 Fièvre catarrhale ovine, maladie virale non contagieuse, également appelée « maladie de la langue bleue », qui touche les ruminants.

Code IATA des aéroports